En Pologne, Jasionna peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Jasionna, village de la gmina de Łęczyca,
 Jasionna, village de la gmina de Sieradz,
 Jasionna, village de la gmina de Skierniewice,
 Jasionna, village de la gmina de Zgierz.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jasionna, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Jasionna, village.  

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Jasionna, village. 

dans la voïvodie de Lubusz 
 Jasionna, village.